Il singolare maschile del McDonald's Burnie International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Brydan Klein era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno 2-6, 6-1, 4-6 contro Kittipong Wachiramanowong.

Bernard Tomić ha battuto in finale 6–4, 6–2 Greg Jones.

Teste di serie

  Grega Žemlja (quarti di finale)
  Guillaume Rufin (secondo turno)
  Marinko Matosevic (primo turno)
  Brydan Klein (primo turno)

 Tatsuma Itō (secondo turno)
 Nick Lindahl (secondo turno)
 Greg Jones (finale)
 Matthew Ebden (primo turno)

Tabellone

Finali

Top half

Bottom half

Collegamenti esterni 

McDonald's Burnie International 2010